Condat (Cantal) of Condat-en-Feniers
Condat (Lot)
ook:
Condat-en-Combraille,  Puy-de-Dôme
Condat-lès-Montboissier,  Puy-de-Dôme
Condat-sur-Ganaveix,  Corrèze 
Condat-sur-Trincou,  Dordogne 
Condat-sur-Vézère,  Dordogne 
Condat-sur-Vienne,  Haute-Vienne